Поменов може да се отнася за:

 Константин Помянов или Поменов (1850 – 1913), български политик;
 Светослав Поменов (1887 – 1945), български дипломат, син на Константин Помянов.